Lofgren ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Lofgren (1914–2016), US-amerikanischer Physiker
 Esther Lofgren (* 1985), US-amerikanische Ruderin
 Mike Lofgren, US-amerikanischer Autor
 Nils Lofgren (* 1951), US-amerikanischer Rockmusiker
 Zoe Lofgren (* 1947), US-amerikanische Politikerin

Sonstiges:
 Lofgren-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Löfgren